Bilard na World Games 2009 odbył się w dniach 22–26 lipca w hali Zhongzheng. Rozegrane zostały cztery konkurencje (3 mężczyzn, 1 kobiet).

Uczestnicy

Medale

Wyniki

Bilard mężczyzn

9 ball

Bilard kobiet

Snooker mężczyzn

Karambol mężczyzn 
Dyscypliny rozgrywane na World Games 2009
Bilard